Сент-Аффри́к-ле-Монта́нь, Сент-Аффрік-ле-Монтань () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 600 км на південь від Парижа, 65 км на схід від Тулузи, 45 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 463 осіб у працездатному віці (15-64 років) 362 були активні, 101 — неактивна (показник активності 78,2%, у 1999 році було 72,8%). З 362 активних працювала 331 особа (175 чоловіків та 156 жінок), безробітних було 31 (10 чоловіків та 21 жінка). Серед 101 неактивної 54 особи були учнями чи студентами, 24 — пенсіонерами, 23 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 275 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 775,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Сент-Аффрик-ле-Монтань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн